Лапушник има више значења:

 Лапушник
 Лапушник (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Лапушник (Тимиш), насеље у округу Тимиш у Румунији